Great Wakering – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 John Wakering – brytyjski duchowny rzymskokatolicki, biskup Norwich
 Little Wakering – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex